

Lieux ou communes 

 Romanos : commune d’Espagne, dans la province de Saragosse

Personnalités 

 Romain le Mélode
 Romanos de Rhosis, auteur de CPG 7117-7121